Republic Cartoons fue la división interna del estudio cinematográfico Republic Pictures y todos sus dibujos estaban vinculados con historias del lejano oeste. En 1946 incorporó la animación en la película Sioux City Sue. Resultó lo suficientemente bien como para que el estudio produjera sus propios dibujos animados. Después de salir de Warner Bros. Cartoons, Inc. en 1946, Bob Clampett se incorporó a Republic Cartoons y terminó dirigiendo un sencillo dibujo animado, The Grand Old Nag, con su personaje Charlie Horse. Sin embargo, la administración sufría de una disminución de beneficios, y discontinuó la serie. Clampett tomó su crédito de dirección bajo el nombre "Kilroy". Republic Cartoons también hizo otra serie de cortometajes animados en 1949 (esta vez sin Clampett) llamado Jerky Journeys, pero solo fueron creados cuatro cortos.

Véase también
 Era Dorada de la animación Americana

Referencias
 http://classiccartoons.blogspot.com.es/2006/04/bob-clampetts-its-grand-old-nag.html
 http://tralfaz.blogspot.com/2013/11/the-jerky-journey-of-jerky-journeys.html

Estudios de animación de Estados Unidos
Estudios de animación